Ben Jonhson
 Ben Johnson (1918–1996) amerikai filmszínész
 Ben Johnson (1946) brit festő
 Ben Johnson (1961) világbajnok, olimpiai bronzérmes kanadai atléta, rövidtávfutó

Benjamin Johnson
 Benjamin Johnson (c. 1665–1742) angol színész

Hasonló nevűek
 Benjamin Jonson (1572–1637) angol költő, drámaíró
 Benjamin F. Johnson (1818–1905) amerikai telepes, pionír
 Ben Johnston (1926) kortárs zeneszerző
 Ben Johnston (1980) skót dobos, énekes